Zelotaea är ett släkte av fjärilar. Zelotaea ingår i familjen Riodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Äkta dagfjärilar
Zelotaea